

Geografia 
 Ragusa – città italiana in Sicilia
 Ragusa – città croata sull'Adriatico, altrimenti nota come Dubrovnik

Persone 
 Alfredo Ragusa – attore italiano degli anni quaranta e cinquanta
 Antonino Ragusa – calciatore italiano
 Cinzia Ragusa – pallanuotista italiana
 Eleonora Ragusa (Kiyohara Tama) – pittrice giapponese vissuta a Palermo tra il 1882 e il 1927 e moglie di Vincenzo Ragusa
 Francesco Ragusa – vescovo cattolico italiano
 Girolamo Ragusa Moleti – poeta, scrittore e giornalista italiano
 Goffredo di Ragusa – figlio di Ruggero I di Sicilia e primo conte di Ragusa
 Pietro Ragusa – attore italiano
 Stephanie Ragusa – presentatrice televisiva americana
 Vincenzo Ragusa – scultore italiano, vissuto in Giappone verso la fine del XIX secolo, marito di Eleonora Ragusa

Altro 
 Ragusa – purosangue inglese, vincitore dell'Irish Derby nel 1962
 Ragusa – tipo di cioccolato svizzero
 Ragusa Moleti – Scuola Palermitana

Pagine correlate
 Ragusa Ibla, quartiere storico del capoluogo ibleo.
 Ragusa Vecchia (Cavtat) – cittadina della Dalmazia.
 Contea di Ragusa – entità feudale della Sicilia normanna.
 Provincia di Ragusa, provincia della Sicilia istituita nel 1927.
 Repubblica di Ragusa – repubblica marinara dell'Adriatico, esistita dal XIV secolo al 1808.